Джамель Саихи (; родился 21 января 1987 года в Монпелье, Франция) — тунисский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Туниса.

Клубная карьера 
Саихи — воспитанник клуба «Монпелье» из своего родного города. 20 апреля 2007 года в матче против «Труа» он дебютировал в Лиге 2. В 2009 году Джамель помог клубу выйти в элиту. 3 октября в поединке против «Гренобля» он дебютировал в Лиге 1. 11 мая 2011 года в матче против «Лорьяна» Саихи забил свой первый гол за «Монпелье». В 2012 году он помог команде выиграть чемпионат.

Летом 2016 года Саихи перешёл в «Анже». 21 августа в матче против «Сент-Этьена» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
19 ноября 2008 года в товарищеском матче против сборной Ганы Саихи дебютировал в сборную Туниса. 11 февраля 2009 года в поединке против сборной Нидерландов он забил свой первый гол за национальную команду. В 2012 году Джамель попал в заявку на участие в Кубке Африки. На турнире он принял участие в трех поединках против Габона и Ганы.

В 2015 году Саихи во второй раз принял участие в Кубке Африки в Экваториальной Гвинее. На турнире он сыграл в матчах против команд Кабо-Верде и Замбии.

Голы за сборную Туниса

Достижения 
 «Монпелье»
 Чемпион Франции: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Анже»